Золотое сечение — деление непрерывной величины на две части в таком отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине.
 Метод золотого сечения — метод поиска экстремального значения действительно-значной функции на заданном отрезке.
 «Золотое сечение» — литературно-художественный альманах. Издаётся с 2012 года.
 «Золотое сечение» — российский приключенческий фильм  (2010)
 «Золотое сечение» — российский архитектурный смотр-конкурс.
 «Золотое сечение» — частное издательство (Москва). Основано в 2004 году.
 «Школа «Золотое сечение»» — элитная частная школа в Москве.

См. также 
 The Golden Ratio — альбом шведской поп-группы Ace of Base.

Примечания